Colston kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter R. Colston
 Peter Colston

Robotskapade auktorsförkortningar